

Geografia 
 Guatemala
 Dipartimento di Totonicapán – uno dei 22 dipartimenti del paese
 San Cristóbal Totonicapán – comune nel dipartimento di Totonicapán
 Totonicapán – comune capoluogo del dipartimento omonimo